-abad es un sufijo que forma parte de muchos nombres de ciudades del oeste, centro y sur de Asia, originalmente derivados del término persa ābād (آباد), que significa «lugar cultivado» (pueblo, ciudad o región), y comúnmente asociado al nombre del fundador o patrón de la ciudad.

En India, los topónimos acabados en -abad son un legado de gobernantes musulmanes persianizados que gobernaron el país, como los mogoles.

El sufijo es más común en Irán, que contiene miles de «abads», la mayoría de ellos pequeños pueblos. La provincia de Markazi por sí misma cuenta con 44 Hoseynabads, 31 Aliabads, 23 Hajjiabads, 22 Hasanabads...etc.

Algunos topónimos terminados en -abad

Topónimos comunes acabados en -abad 
Varios sitios con el mismo nombre:

 Abbasabad
 Ahmadabad
 Akbarabad
 Aliabad
 Allahabad
 Aurangabad
 Faizabad
 Hajjiabad
 Hoseynabad
 Hyderabad
 Jahanabad
 Kawsarabad
 Khorramabad
 Nizamabad
 Rezaabad
 Sahibabad
 Shahabad
 Sikandarabad

Véase también 
 -desh
 -ești
 -landia
 -pur
 -stán
 -tania
 -ville

Referencias

Enlaces externos 

Palabras y frases en persa
Sufijos